Kleopas (Kleophas, Kleofas) steht für:

 Kleopas, Jünger Jesu
 Bergwerk Kleofas, Polen
 Litauische Form des zweiten Vornamens von Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), polnischer Komponist und Diplomat 

Siehe auch:
 Maria des Kleophas
 Klopas (Begriffsklärung)